Osoby:
 John Grunsfeld – amerykański astronauta

Inne:
 Grünsfeld – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Main-Tauber
 Grünsfeld – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Main-Tauber

Zobacz też:
 Grünfeld